Gilpin – rzeka w Wielkiej Brytanii
 Gilpin (ang. Gilpin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 hrabstwo Gilpin (ang. Gilpin County) – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kolorado